Budraitis ist der Familienname folgender Personen:

 Juozas Budraitis (* 1940), sowjetischer und litauischer Schauspieler 
 Martynas Budraitis (* 1969), litauischer Schauspieler; Leiter des Litauischen Nationaltheaters